Ibrahim Al-Sharani (Riad, 21 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional saudita, meia defensor.

Carreira 
Ibrahim Al-Shahrani fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 1998 e 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999